Les dades més destacades de la temporada 1932-1933 del Futbol Club Barcelona són les següents:

Cronologia

1932 
 25 desembre - 5a. jornada de Lliga. Derrota del Barça (2-1) enfront del Betis al camp del Patronato. Arocha marca de penal pels blaugrana. -- Partit amistós de Nadal amb l'equip hongarès de l'Ujpest Dosza, que s'imposa clarament al Barça (0-4)
 26 desembre - Segon amistós contra l'Ujpest Dosza, que derrota novament al FCB (1-3). Aquest serà l'últim partit de Josep Samitier amb la samarreta blaugrana.
 29 desembre - La directiva del FCB decideix prescindir dràsticamente de 10 jugadors per nul rendiment. Els afectats són Vicenç Piera, Fausto dos Santos, Enric Mas, Victorio Cruz, Samuel Escrig, Albert Porrera, Fernando Diego, Miquel Gual i Agustina, Vidal de Càrcer i Josep Samitier.

1933 
 1 gener - 6a. Jornada de Lliga. FCB i Real Madrid empaten (1-1) a Les Corts. Arocha fa el gol blaugrana.
 3 gener - Josep Samitier fitxa pel Reial Madrid

Plantilla http://www.bdfutbol.com/t/t1932-331.html

Classificació

Resultats

Referències 

Temporades del FC Barcelona
Competicions esportives del 1932 a Catalunya
Competicions esportives del 1933 a Catalunya